Night School steht für:
 Night School,  Jugendbuchreihe der britischen Autorin C. J. Daugherty
 Night School (Film, 1956) (Yakan chūgaku), japanischer Film von Ishirō Honda
 Night School (Film, 1981), US-amerikanischer Film von Ken Hughes
 Night School (Film) (2018), US-amerikanische Filmkomödie
 Night School in the Seventh Avenue Lodging House, Foto (1890) von Jacob August Riis

Siehe auch:
 Nachtschule (Begriffsklärung)